Morawa – miasto w Australii, w stanie Australia Zachodnia

Miejscowości i ich części w Polsce 
Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Morawa – wieś w  woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Strzegom
 Morawa – przysiółek wsi Haczów w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Haczów
 Morawa – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński

Cieki 
 Morawa – rzeka w Serbii, prawy dopływ Dunaju
 Morawa – rzeka na Morawach, Słowacji i w Austrii, lewy dopływ Dunaju
 Morawa – potok w Polsce, dopływ Długosza
 Morawa – potok w Polsce, dopływ Troi

Inne 
 Morawa – staw w zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Szopienice-Borki” w Katowicach
 Morawa – ulica w Katowicach, w jednostce pomocniczej Szopienice-Burowiec
 Morawa – dawna kolonia, obecnie część jednostki pomocniczej Szopienice-Burowiec w Katowicach

Zobacz też 
 Nowa Morawa, Stara Morawa
 Wielka Morawa, Zachodnia Morawa, Południowa Morawa
 Morawy
 Tabor